«Завтрак» — название картин многих художников из разных музеев мира:
 Завтрак (картина Буше) — картина французского художника Франсуа Буше из собрания Лувра.
 Завтрак (картина Веласкеса, Будапешт) — картина испанского художника Диего Веласкеса из собрания Будапештского музея изобразительных искусств
 Завтрак (картина Веласкеса, Эрмитаж) — картина испанского художника Диего Веласкеса из собрания Государственного Эрмитажа.
 Завтрак (картина Гриса) — картина испанского художника Хуана Гриса из собрания Нью-Йоркского музея современного искусства.

 Завтрак (фреска, Помпеи) — фреска неизвестного древнеримского художника на стене дома в Помпеях. См. также